Tix steht für:
 Tix (Musiker), norwegischer Sänger, Musikproduzent und Songwriter
 Contax Tix, Kompaktkamera für APS-Film der Marke Contax #Contax Kompaktkameras (T-Modelle)
 eine Siedlung der Goldgräberstadt Muzvezve in Simbabwe

Tix ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Tix (1897–1971), deutscher Industrieller und Ingenieur in der Montanindustrie
 Robert Tix (1921–1994), Luxemburger Zwangsrekrutierter, später Politiker der Mouvement indépendant populaire, Mitglied der Chambre des Députés

TIX steht für:
 Flexflight (ICAO-Code), dänische Fluggesellschaft
 Space Coast Regional Airport (IATA-Code), Flughafen von Titusville (Florida), Brevard County, Florida

tix steht für:
 Südliches Tiwa (ISO-639-3-Code), Varietät von Tiwa (Sprache), einer der Kiowa-Tano-Sprachen

Siehe auch:
 TiCS
 Tiks
 Tyx

Abkürzung